Linus – variante del nome proprio di persona italiano maschile Lino
Linus – deejay italiano
Linus – satellite dell'asteroide 22 Kalliope
linus – rivista italiana di fumetti
Linus van Pelt – personaggio della striscia a fumetti Peanuts di Charles M. Schulz
 Linus Torvalds – autore della prima versione del kernel linux e coordinatore del progetto di sviluppo dello stesso